Nazwisko:
 Andrzej Rokita (ur. 1968) – polski profesor, specjalizujący się w teorii i metodyce wychowania fizycznego
 Jan Rokita (ur. 1959) – polski polityk (PO), poseł na Sejm w latach 1989–2007
 Nelli Rokita (ur. 1957) – polski polityk (PO, PiS), posłanka na Sejm VI kadencji, żona Jana Rokity
 Wojciech Rokita (1966–2020) – polski ginekolog

Inne:
 Rokita – diabeł
 Rokita – wzniesienie w Beskidzie Sądeckim
 Rokita – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. goleniowskim, gm. Przybiernów
 Rokita – stacja kolejowa w miejscowości Rokita (Zachodniopomorskie)
 PCC Rokita – zakłady chemiczne w Brzegu Dolnym
 wierzba rokita (łac. Salix rosmarinifolia) – krzew
 Wierzba Rokita – pomnik przyrody
 Rokita (obwód wołyński) – wieś na Ukrainie